Гаврилівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Гаврилівська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Гаврилівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Гаврилівська сільська рада — Харківська область, Барвінківський район
 Гаврилівська сільська рада — Херсонська область, Каланчацький район
 Гаврилівська сільська рада — Херсонська область, Нововоронцовський район
 Гаврилівська сільська рада — Хмельницька область, Теофіпольський район
 Гаврилівська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район